1964 Голяма награда на САЩ е 6-о за Голямата награда на САЩ и девети кръг от сезон 1964 във Формула 1, провежда се на 4 октомври 1964 година на пистата Уоткинс Глен, Уоткинс Глен, Ню Йорк, САЩ.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ